zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli
 limfotoksyna beta
 leukotrien B4